Всего в департамент Од входит 35 кантонов, составляющих 3 округа.

См. также 

 Коммуны департамента Од
 Департамент Од

 
Списки кантонов Франции по департаментам